Alder Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alder Lake (Alaska)
 Alder Lake (Arizona)
 Alder Lake (Colorado)
 Alder Lake (Maine)
 Alder Lake (Minnesota)
 Alder Lake (New York)
 Alder Lake (Oregon)
 Alder Lake (Virginia)
 Alder Lake (Washington)
 Alder Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Alder Lake (Washburn County, Wisconsin)
 Alder Lake (Wyoming)

Alder Lake bezeichnet:
 Alder Lake, die 12. Generation der Core-i-Mikroprozessor-Familie des Unternehmens Intel